Энвер (, , ) — Крымскотатарское, турецкое, азербайджанское, албанское и татарское личное мужское имя. Встречается также на Северном Кавказе и у народов Дагестана.

Этимология 
Имя Энвер имеет значение «светозарный» и происходит из арабского Анвар, которое переводится как «самый светлый, сверкающий». Само имя Анвар также переводили как «лучезарный», «лучистый, самый светлый».

Предполагается, что имя Январбий могло быть производным от Энвер + бий. Распространено в вариациях Ануар, Анвар, Енвер, Инвар, Инвер, Энвер в языках абхазов, адыгов, даргинцев, кумыков, лезгин, осетин, чеченцев и других.

Известные персоналии 
 Энвер-паша (Исмаил Энвер, 1881—1922) — турецкий военный и политический деятель, генерал, военный министр.

Прочее 
 24641 Enver, астероид

См. также 
 Саттар
 Азим
 Акрам

Примечания 

Арабские имена
Турецкие имена
Азербайджанские имена
Албанские имена
Татарские имена
Мужские имена
Имена арабского происхождения